Embassy World Snooker Championship 2001 (Mistrzostwa świata w snookerze) odbyły się w dniach 21 kwietnia – 7 maja 2001 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Anglik Ronnie O’Sullivan, pokonując w finale Szkota John Higginsa 18−14.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Steve Davis i Jimmy White po raz pierwszy w karierze odpadli w kwalifikacjach. Davis przegrał z Andym Hicksem 6-10, a White z Michaelem Judgem 7-10.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe turnieju 
  Joe Swail: 140, 138, 107
  John Higgins: 139, 139, 136, 135, 126, 113, 110, 107, 105, 103
  Matthew Stevens: 139, 134, 133, 126, 110, 100, 100
  Ronnie O’Sullivan: 139, 133, 119, 114, 108, 108, 106, 100, 100
  Mark King: 137, 125, 104
  Patrick Wallace: 135
  Paul Hunter: 130, 108, 100
  Stephen Hendry: 129, 106, 100
  Stephen Lee: 121, 100
  Ken Doherty: 116, 114, 101
  Anthony Hamilton: 114
  Peter Ebdon: 110, 101
  Michael Judge: 108
  Nick Dyson: 102
  Chris Small: 101
  Mark Williams: 101

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Bibliografia 
 Wyniki w BBC

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa świata w serwisie 147.pl

Mistrzostwa świata w snookerze
2001 w sporcie
2001 w Anglii